Die Slowenischen Squash-Meisterschaften sind ein Wettbewerb zur Ermittlung des nationalen Meistertitels im Squash in Slowenien. Ausrichter ist die Squash zveza Slovenije.

Sie werden seit 1992 bei den Herren und Damen jährlich ausgetragen. Rekordhalter sind Martin Mošnik bei den Herren mit zehn Titeln sowie Petra Vihar bei den Damen mit elf Titeln.

Slowenische Meister 
Die Nummern in Klammern hinter den Namen geben die Anzahl der gewonnenen Meisterschaften wieder. Folgende Spieler konnten die Meisterschaft gewinnen:

Weblinks 
 Übersicht aller slowenischen Meister (estnisch)

!
Squash
Nationale Meisterschaft (Squash)
Erstveranstaltung 1992